Abel Machado de Miranda (Abadia dos Dourados, 11 de agosto de 1927) é um professor, advogado, vereador, promotor de justiça, juiz de direito e desembargador no estado de Minas Gerais.

Biografia 
Natural de Abadia dos Dourados, no Alto Paranaíba, Abel Machado de Miranda, teve seu primeiro contato com o Código Civil ainda na pré-adolescência. Seu pai, uma pessoa humilde, de instrução primária, exercia atividade rural em Abadia dos Dourados. Mas, nas horas livres, tinha uma leitura predileta que era exatamente o Código. Foi esse livro, ganhado de seu pai, que ele levou para o ginásio, sem saber ainda qual caminho iria percorrer. Sem perceber, tomou gosto pelo conteúdo do livro e prestou vestibular para Direito, na UFMG, concluindo a graduação em 1955. Seu pai nem poderia imaginar que, um dia, aquele menino que cresceu na fazenda de Abadia dos Dourados chegaria aos cargos de promotor de justiça, juiz de Direito e que assumiria uma cadeira no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 

Após terminar a faculdade, em 1955, foi para Monte Carmelo, no Alto Paranaíba, onde começou a advogar. Na mesma cidade, foi candidato a vereador, elegendo-se como o segundo mais votado, em 1958. Casou-se em 14 de dezembro de 1958 com Marce Toledo Fernandes, com quem teve três filhos, Glenio Fernandes Machado de Miranda, Valério Fernandes Machado de Miranda e Leonardo Fernandes Machado de Miranda. No final de 1960 fez concurso para promotor de justiça, tendo sido aprovado e nomeado para promotor na comarca de Estrela do Sul, onde ficou por três anos. Prestou concurso para a magistratura tendo sido aprovado em 6º lugar, entrando para a carreira em 1963.

Magistério 
Professor de Português e de Latim no Ginásio Estrela do Sul
Professor de Português no Ginásio Estadual de Tupaciguara
Professor de Direito Processual Civil e Penal na Universidade Federal de Uberlândia
Professor de Direito Processual Civil e Direito Penal na Universidade de Montes Claros
Professor de Práticas Forense na Universidade de Montes Claros.

Carreira
Foi promotor de justiça na comarca de Estrela do Sul, em Minas Gerais (1960-1963), juiz de direito da comarca de Canápolis (1963), juiz de direito da comarca de Tupaciguara (1964-1966), juiz de direito da comarca de Ibiá Minas Gerais (1967), juiz de direito da comarca de Montes Claros, de 1967 a 1976, quando foi promovido para Belo Horizonte , tendo atuado como juiz de direito da 2ª Vara Criminal e da 16ª Vara Cível de Belo Horizonte, tendo sido ainda juiz eleitoral e de menores. Em 1981 foi promovido a juiz do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais e, no ano de 1986, a desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Honrarias e homenagens  
 Juiz Destaque, pelo Jornal Detetive – 1981;
 Personalidade de Destaque Judiciário, Clube dos Advogados de MG – 1981;
 Destaque Judiciário, Clube Pilastra – 1978;
 Medalha Santos Dumont, grau bronze;
 Medalha da Inconfidência, grau prata;

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
 AMAGIS - MG

Advogados de Minas Gerais
Vereadores de Minas Gerais
Promotores de justiça do Brasil
Naturais de Abadia dos Dourados
Alunos da Universidade Federal de Minas Gerais
Desembargadores do Brasil
Juízes de Minas Gerais
Professores de Minas Gerais